Intérieurs est un film de Woody Allen
 Intérieurs est une émission de décoration diffusée sur Paris Première